Ancy ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:
Ancy im Département Rhône

mit Namenszusatz:
Ancy-le-Franc im Département Yonne
Ancy-le-Libre im Département Yonne
Ancy-sur-Moselle im Département Moselle